„Янтра” е ръгби клуб в Габрово, България, в който играят отбори във всички възрастови групи. Клубът е създаден през 1973 г.

Базата на клуба е стадион „Христо Смирненски”, подходящ за игра почти през цялата година. Трибуната осигурява 200 места за зрителите.

Външни препратки 

 Официална страница във Facebook
 Официална страница в Instagram
 Официална страница в Youtube

Спорт в Габрово